Senat Stobbe bezeichnet folgende Landesregierungen West-Berlins unter Dietrich Stobbe:
Senat Stobbe I: von 1977 bis 1979
Senat Stobbe II: von 1979 bis 1981